Käringasjön ist der Name mehrerer Seen in Schweden:

 Käringasjön (Falkenberg) in der Gemeinde Falkenberg, Hallands län
 Käringasjön (Halmstad) in den Gemeinden Halmstad und Falkenberg, Hallands län
 Käringasjön (Sävsjö) in der Gemeinde Sävsjö, Jönköpings län
 Käringasjön (Vaggeryd) in der Gemeinde Vaggeryd, Jönköpings län

Siehe auch:
Käringesjön
Käringsjön